Desaparecidos – persone di cui si persero le tracce in seguito al loro arresto da parte dei regimi militari argentino, cileno e di altri paesi dell'America latina
 Desaparecidos – gruppo musicale indie/punk statunitense fondato nel 2001
 Desaparecidos – programma televisivo spagnolo dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti.